A seguir uma lista dos presidentes do Zimbabwe, desde a proclamação da república em 1970.

República da Rodésia (1970–1979) 
Partidos:

República do Zimbabwe-Rodésia (1979–1980) 
Partidos:

República do Zimbabwe (1980–presente) 
Partidos:

Ver também 
 Presidente do Zimbabwe
 Política do Zimbabwe

Zimbabwe
 
Presidentes